Die Catella Swedish Open 2003 fanden vom 6. bis 9. Februar 2003 in Linköping, Schweden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und mit 30.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war Ong Beng Hee, der in diesem Jahr bereits in der ersten Runde gegen Rodney Durbach ausschied. Im Endspiel gewann Stewart Boswell gegen John White mit 6:15, 15:7, 15:6 und 15:12.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Daniel Forslund einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2002/03
2003